Зигоска-1 — деревня в Гдовском районе Псковской области
Зигоска-2 — деревня в Гдовском районе Псковской области